Öja distrikt kan syfta på:

Öja distrikt, Gotland
Öja distrikt, Skåne
Öja distrikt, Småland
Öja distrikt, Södermanland

Se även
Öja församling
Öja socken